Vatermörder steht für 
den Mörder des eigenen Vaters, siehe Patrizid
 Vatermörder, Stehkragen der Biedermeierzeit
 Vatermörder, Beiname Chloderichs († 509)
 Der Vatermörder, Gedicht von Gottlieb Konrad Pfeffel, vertont von Franz Schubert
 Vatermörder, eine Bluesband, mit der Jochen Malmsheimer im Ruhrgebiet ab 1981 erste Bühnenerfahrung sammelte

Siehe auch: